Деревни — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.

Деревня Деревня указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1798 года.

Население 
По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Деревни проживает 9 человек. По топокарте на 1981 год в деревне проживало 0,05 тыс. человек.

География 
Деревня стоит на удалении около 1,5 км к северу от районного центра Большое Село. Она стоит с западной стороны дороги, следующей из Большого Села на север к Дунилово. Южнее её на расстоянии около 500 м на этой дороге стоит деревня Совкино, а на расстоянии около 1,5 км к северу конечный пункт дороги Дунилово. Севернее деревни протекает небольшой безымянный ручей текущий в систему канав Дуниловского болота.

Примечания 

Населённые пункты Большесельского района